Porta do Inferno (escultura) — de Auguste Rodin
 Cratera de Darvaza — no Turcomenistão, também conhecida como Porta do Inferno

Filmes
Stand By for Action — de 1942, com Charles Laughton intitulado As Portas do Inferno no Brasil
Rashômon — de 1951, de Akira Kurosawa, intitulado Às Portas do Inferno em Portugal
Angel Heart — de 1987, com Robert De Niro e Mickey Rourke, intitulado As Portas do Inferno em Portugal e Nas Portas do Inferno

Desambiguações de cinema